Kuta Rih, dorp op het Indonesische eiland Sumatra

 Bloedbad van Kuta Reh, bloedbad in dit dorp, in 1904 aangericht door het KNIL